Středa může být:

 středa, třetí den v týdnu
 Popeleční středa – první den postní doby před Velikonocemi

příjmení osob
 viz Středa (příjmení)

geografické názvy
 Okres Środa Śląska (okres Slezská Středa) v Polsku
 Okres Środa Wielkopolska (okres Velkopolská Středa) v Polsku
 Slezská Středa – Środa Śląska, město v Polsku
 
literární postava
 pan Středa, postava boha Odina v románu Američtí bohové autora Neila Gaimana
 Sychravá Středa,í je název knihy a jméno protagonistky Lady Středa, autorem je australský sci-fi autor Garth Nix

Související články 
 Streda

Externí odkazy